Эскадренные миноносцы типа «Полдинг» — тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении Военно-морских сил США с 1910 по 1919 года. Всего был построен 21 эсминец этого типа.

История строительства 
Строительство эсминцев типа «Полдинг» было заказано в 1908 году, в 1909 году были произведены закладки 10 корпусов из 21, в 1910 году — 5, в 1911 году — 6 последних.

Литература 
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906—1922. — London: Conway Marytime Press, 1979. — ISBN 0-85177-146-7
 Silverstone P. H. The New Navy (1883—1922). — NY.; L., 2006. ISBN 978-0-415-97871-2

Ссылки 
 

Эскадренные миноносцы США
Эскадренные миноносцы с паротурбинной энергетической установкой
Эскадренные миноносцы по типам